titolo originale della raccolta di racconti Scheletri di Stephen King
titolo originale dell'episodio "Tempesta in arrivo" di NCIS
titolo originale dell'episodio "Le ali della libertà" di The Last Man on Earth
Skeleton Crew, gruppo musicale statunitense di rock e jazz sperimentali